Luka peut désigner :

Toponyme

Bosnie-Herzégovine 
Luka, un village situé dans la municipalité de Bosansko Grahovo, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Luka, un village situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
Luka, un village situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Luka, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Luka, un village situé dans la municipalité de Nevesinje et dans la République serbe de Bosnie ;
Luka, un village situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie ;
Luka, un village situé dans la municipalité de Srebrenik, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

République démocratique du Congo 
la rivière Luka, affluent de la rivière Lowa.

Croatie 
Luka, un village et une municipalité située dans le comitat de Zagreb ;
Luka, une localité située dans la municipalité de Sali, comitat de Zadar ;
Luka, une localité située dans la municipalité de Sunja, comitat de Sisak-Moslavina ;
Luka, une localité située dans la municipalité de Ston, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
Luka, une localité située dans la municipalité de Vrbovec, comitat de Zagreb.
En croate, aéroport se dit  ; voir la catégorie Aéroport croate.

Serbie 
Luka, un village situé dans la municipalité de Bor, district de Bor.

Slovaquie
 Lúka, un village dans la région de Trenčín.

République tchèque 
 Luka, une commune du district de Česká Lípa, dans la région de Liberec ;
 Luká, une commune du district et de la région d'Olomouc ;
 Luka, station du métro de Prague.

Prénom
Luka est un prénom dérivé de , prénom équivalent de Luc, il a été porté par :
 Luka Bogdanović, un joueur serbe de basket-ball; 
 Luka Dončić, un joueur slovène de basket-ball;
 Luka Garza, un joueur américain de basket-ball;
 Luka Gregorc, un joueur de tennis slovène;
 Luka Modrić, un footballeur croate;
 Luka Pavičević, un joueur monténégrin de basket-ball ;
 Luka Peruzović, un footballeur croate ;
 Luka Žagar, un joueur de hockey sur glace slovène ;
 Luka Špik, un rameur slovène ;
 Luka Rocco Magnotta, canadien, principal suspect du meurtre du Lin Jun.
 Luka, un chanteur français dont le succès en France culmina à la fin des années 1990. 
 Luka est une série de bande dessinée publiée depuis 1996 par l'éditeur Dupuis, dans la collection « Repérages » ;
 La chanson Luka de Suzanne Vega fait référence à ce prénom.
 Luka Megurine est aussi le nom d'un Vocaloid de sexe féminin.

Autre
 Luka Leget Sremska Mitrovica est une entreprise serbe qui a son siège social à Sremska Mitrovica

Prénom croate
Prénom serbe
Prénom slovène